Lenophyllum är ett släkte av fetbladsväxter. Lenophyllum ingår i familjen fetbladsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fetbladsväxter
Lenophyllum